Der Säuregrad kann mehrere chemische Kennzahlen bedeuten:

 Säurekapazität, eine Maßzahl in der Wasseranalytik
 Soxhlet-Henkel-Zahl (SHZ oder °SH), eine chemische Kennzahl für Milch und Milchprodukte
 Die Titrierbare Gesamtsäure, eine Maßzahl bei Wein- und Fruchtsaftanalysen
 Halbmikro-Buttersäurezahl (HBsZ), eine Maßzahl für den Gehalt von Buttersäure in einem Fett
 Säurezahl (SZ), eine Maßzahl für freie Bestandteile von Fetten
 Verseifungszahl (VZ), chemische Kennzahl zur Charakterisierung von Fetten und Ölen
 umgangssprachlich im übertragenen Sinn (aber fachlich falsch) der pH-Wert einer sauren Lösung